Села:
 Немирівка — Житомирська область, Коростенський район
 Немирівка — Рівненська область, Дубенський район
 Немирівка — Хмельницька область, Старокостянтинівський район